Мужская шпага - одно из четырех соревнований по фехтованию включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 85 спортсменов из 12 стран.

Результаты

Первый раунд

В первом раунде спортсмены соревновались по круговой системе, схватки шли до одного укола. Все участники были разделены на 13 подгрупп (пулов). Размеры пулов варьировались от 5 до 8 участников. Обоюдный укол засчитывался как поражение обоим участникам. В следующий раунд выходили по три участника из каждого пула. Определяющим параметром для выхода в следующий раунд было минимальное количество поражений.

Пул A

Пул B

Пул C

Пул D

Пул E

Пул F

Пул G

Пул H

Пул I

Пул J

Пул K

Пул L

Пул M

Второй раунд

Семь из восьми пулов второго раунда включали по пять спортсменов, в восьмом было четыре. В полуфиналы проходили двое лучших из каждого пула.

Пул 1

Пул 2

Пул 3

Пул 4

Пул 5

Пул 6

Пул 7

Пул 8

Полуфиналы

Проводилось два полуфинала по восемь спортсменов в каждом. Лучшие четверо из каждого полуфинала проходили в финал.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Как и в полуфинале Алибер позволил себя уколоть лишь дважды, причем оба раза в схватках, закончившихся обоюдным уколом. Чтобы выяснить обладателей серебряной и бронзовой медалей пришлось провести дополнительный раунд.

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 

Фехтование на летних Олимпийских играх 1908